

Населені пункти та їхні частини
 Спорняк — село в гміні Конопниця Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Спорняк — село в гміні Войцехув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Спорняк — частина міста Понятова в Опольському повіті Люблінського воєводства

Примітки